Bernarda Pera (ur. 3 grudnia 1994 w Zadarze) – amerykańska tenisistka pochodzenia chorwackiego.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała dziewięć singlowych i osiem deblowych turnieje rangi ITF. 16 stycznia 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 41. pozycję, natomiast 21 lutego 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 35. miejsce. Do 2013 roku reprezentowała Chorwację.

W zawodach cyklu WTA Tour Amerykanka wygrała dwa turnieje w grze pojedynczej i jeden turniej w grze podwójnej. Osiągnęła też dwa finały w singlowych turniejach cyklu WTA 125.

Podczas Australian Open 2018 pokonała w dwóch setach znajdującą się w czołowej dziesiątce rankingu Johannę Kontę.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 2 (2–0)

Gra podwójna 1 (1–0)

Finały turniejów WTA 125

Gra pojedyncza 2 (0–2)

Wygrane turnieje ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Chorwackie tenisistki
Ludzie urodzeni w Zadarze
Urodzeni w 1994